Börje Löfgren, švedski hokejist, * 13. oktober 1926, Södertälje, Švedska, † 27. september 1975, Švedska.

Löfgren je vso kariero igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, kjer je v sezonah 1952/53 in 1955/56 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je z reprezentanco osvojil eno srebrno medaljo.

Statistika kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK